Haucourt (Sekwana Nadmorska) – francuska gmina w regionie Górna Normandia
 Haucourt (Pas-de-Calais) – francuska gmina w regionie Nord-Pas-de-Calais
 Haucourt (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Haucourt (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia